Mistrzostwa Jamajki w Lekkoatletyce 2013 – zawody lekkoatletyczne będące jednocześnie krajową eliminacja do składu reprezentacji na mistrzostwa świata odbyły się od 20 do 23 czerwca na stadionie narodowym w Kingston.

Rezultaty

Mężczyźni

Kobiety

Bibliografia 
 
 

2013 w lekkoatletyce
Lekkoatletyka na Jamajce
Sport w Kingston
2013 w Ameryce Północnej
Mistrzostwa krajowe w lekkoatletyce
Jamajka w XXI wieku